Francisco Ferrer hace referencia a:

 Francisco Ferrer Guardia, pedagogo libertario español (1859-1909);
 Francisco Ferrer Lerín, escritor y ornitólogo español;
 Francisco Monterde Ferrer, magistrado juez español.